

Geografia 
 Zarra – comune spagnolo nella Comunità Valenciana

Persone 
 Malika Zarra – cantante, compositrice e produttrice discografica marocchina naturalizzata statunitense
 Telmo Zarra – calciatore spagnolo

Altro 
 Trofeo Zarra – premio assegnato annualmente al calciatore spagnolo che ha segnato più reti nella stagione della Liga